XXA – nel codice nazione indica una persona apolide